
Die 56.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2005 in St. Wendel, Deutschland, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2005
Radsportveranstaltung 2005
Sportveranstaltung in St. Wendel